Николай Ярцев:
 Ярцев, Николай Иванович (1854—1916) — зарайский городской голова, член Государственной думы от Рязанской губернии.
 Ярцев, Николай Николаевич (род. 1963) — советский, российский военный лётчик, полковник; Герой России.
 Ярцев, Николай Фёдорович (1911 — ?) — советский футболист.